Anacrusis (band), een Amerikaanse thrashmetalband
 Anacrusis (geslacht), een geslacht van vlinders

Zie ook 
 Opmaat of anacrouse, in muziek de onbeklemtoonde noten die gespeeld worden vóór de eerste beklemtoonde noot van de volgende maat
 Guided by Voices, een Amerikaanse indierockband die werd opgericht als Anacrusis